Le terme Iserhoff est un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Toponymes
Lac Iserhoff, un lac de Algoma, en Ontario.
Baie Iserhoff, une baie du lac Mistassini, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Iserhoff, un affluent du lac Waswanipi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Iserhoff Nord, un affluent de la rivière Iserhoff, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Île Iserhoff, une île de Algoma, en Ontario.